Мальо́ваний — українське прізвище.

Відомі носії 
 Мальований Андрій Миколайович ( 1981) — український державний діяч, голова Державної екологічної інспекції України від 20 травня 2020 року.
 Мальований Володимир Григорович (1848—1893) — український поет.
 Мальований Едуард Миколайович — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мальований Мирослав Степанович (нар. 13 серпня 1957, Підволочиськ, Тернопільська область) — український техноеколог.
 Мальований Олександр Миколайович — полковник Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Мальований Прокіп Йосипович — Герой соціалістичної праці.
 Мальований Кіндрат Олексійович (1844—1913) — засновник впливового сектантського руху у віт­чизняному штундизмі.
 Мальований Юрій Іванович ( 1939) — український педагог.

Див. також 
 Лисун мальований

Українські прізвища